Kamnitzer peut faire référence à : 
 Bernhard Kamnitzer (1890-1959), avocat allemand ;
 Pierre Kamnitzer (1915-1975), traducteur allemand ;
 Joel Kamnitzer (1978- ), mathématicien canadien.